Cvijić est un patronyme pouvant désigner : 

 Jovan Cvijić (1865 -1927), géographe serbe
 Dragana Cvijić (1990-), joueuse internationale serbe de handball